Kotak ist der Name von

 İsmet Kotak (1939–2011), Nordzyprischer Politiker und Journalist
 Janak Kotak, indischer Politiker, Bürgermeister von Rajkot, Gujarat
 Karishma Kotak (* 1982), Britisches Mannequin, Schauspielerin und Fernsehpräsentatorin
 Marni Kotak (* 1974), US-amerikanischer Künstler
 Shitanshu Kotak (* 1972), Indischer Cricketspieler
 Uday Kotak (* 1959), indischer Milliardär und Bankier